dans le comté de Miami au Kansas.
 Ten Mile Township, du comté de Macon au Missouri.

Voir aussi 
  dans le Comté de Lac qui Parle dans le Minnesota.

Homonymie de townships